Christiana – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych
 Christiana – miasto na Jamajce
 Christiana – miasto w Południowej Afryce

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Christiana – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Christiana – obszar niemunicypalny w stanie Delaware
 Christiana – miasto w stanie Tennessee
 Christiana – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Christiana – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Christiana (ang. Christiana Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Christiana (ang. Christiana Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Zobacz też 
 Christiania